!C
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg C
BadenWurttemberg C